

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Nel 2017 ha esordito nella prima divisione panamense.

Nazionale
Con la nazionale Under-20 panamense ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019.

Collegamenti esterni